En Pologne, Podłęcze peut désigner :

 Podłęcze, un village dans la voïvodie de Łódź,
 Podłęcze, un village dans la voïvodie de Mazovie,
 Podłęcze, un village du powiat de Gryfice dans la voïvodie de Poméranie occidentale,
 Podłęcze, un village du powiat de Stargard dans la voïvodie de Poméranie occidentale.